Światła – film obyczajowy produkcji niemieckiej ukazujący dwa dni z historii dwóch miast pogranicza polsko-niemieckiego: polskich Słubic oraz niemieckiego Frankfurtu nad Odrą – skomplikowane losy zwykłych mieszkańców obu miast
 Światła – rosyjski serial telewizyjny z gatunku "komedia", sitcom, remake izraelskiego serialu telewizyjnego pod takim samym tytułem